Marcin Wróbel (ur. 1 listopada 2004) – polski skoczek narciarski, reprezentant klubu AZS Zakopane. Srebrny medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w konkursie drużynowym (2022). Medalista mistrzostw kraju.

W FIS Cupie zadebiutował 9 stycznia 2021 w Zakopanem, zajmując 62. miejsce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył 28 sierpnia 2021 w Einsiedeln po zajęciu 13. pozycji. W marcu 2022 wystartował na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy, na którym zajął 9. miejsce indywidualnie, a w konkursie drużynowym zdobył srebrny medal. 20 sierpnia 2022 w Szczyrku zajął 9. lokatę w zawodach FIS Cupu. W październiku 2022 po raz pierwszy w karierze wystartował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 26., 31. i 27. miejsce w słabo obsadzonych zawodach letniej edycji w amerykańskim Lake Placid.

Na Letnich Mistrzostwach Polski w Skokach Narciarskich 2021 zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Wróbla na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Wróbla na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2004
Skoczkowie narciarscy AZS Zakopane